Kabinet-Hatta I, Indonesisch kabinet van 29 januari 1948 tot 4 augustus 1949
Kabinet-Hatta II, Indonesisch kabinet van 4 augustus tot 20 december 1949 
Regering van de Verenigde Staten van Indonesië (Hatta III), Indonesisch kabinet van 20 december 1949 tot 6 september 1950